Джан-Мухаммед

 Джан-Мухаммед — ногайский мирза, мангытский вождь, один из сыновей, бия Ногайской орды Мусы.
 Джан-Мухаммед (1522 — осень 1565) — после крещения Симеон Касаевич (известен также как Едигер, царевич Астраханский; казанский хан в марте — октябре 1552 года. Сын астраханского хана Касима.
 Джан-Мухаммед — крымскотатарский поэт и летописец XVII века.